Liga har flere betydninger:

 Liga (sport) – en sportsliga
 Liga (firma) – et IT-firma
 L.I.G.A - dansk popband
 LIGA - et radioprogram på DR3, der sender sportsnyheder m.v.
 Liga (tv-program) - tv-program

Se også 
 Alliance
 Organisation
 Gruppe
 Forening
 Klasse
 Pagt